Евгения Петровна Завьялова (р. 13 марта 1945,  Грозный) — советская и российская эстрадная певица.

Биография 
С 1946 года живет в Москве. С детства любила петь, и в школе была замечена педагогом по пению, которая рекомендовала Евгении пойти заниматься пением в Доме пионеров, где занимались особо одаренные дети.

Затем поступила в Детский хор профессора В.Г.Соколова при Институте художественного воспитания детей. После хора пела в молодежном ансамбле при Клубе МВД.

В 1960-х годах пела в Квартете при ДК им. Зуева. После чего в 1968 году поступала с женским вокальным Трио во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства имени Г.Виноградова, где Председателем жюри был всемирно известный музыкант, трубач  Эдди Рознер. Во время поступления весь состав трио был приглашен на работу в эстрадно - джазовый оркестр при Росконцерте под  руководством Эдди Рознера, где через год Евгения стала солисткой - вокалисткой оркестра. Время работы в оркестре с 1968 по 1971 годы.

С 1971 по 1974 годы работала в Гомельской филармонии, откуда была приглашена на работу в Куйбышевскую филармонию, где в то время создавался Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» под руководством братьев Михаила и Роберта Болотных. Работала в ВИА "Синяя птица" с 1974 по 1978 год солисткой коллектива. Исполнительница популярных в СССР лирико-романтических шлягеров:«Ветерок надежды» (музыка З. Гринман - слова В. Гинзбурский), «Дружба» (Стас Намин - В. Харитонов), «Колыбельная пеплу» (Е.Мартынов - Ю. Марцинкявичус, пер. Л. Миля), «Между мною и тобою» (музыка В.Добрынина - слова Л.Дербенева), «Мы разные птицы», «Не забывается что не сбывается» (Б. Ривчун – В. Семернин), «Неужели» (музыка Владимир Семенов, стихи Николай Шумаков), «Ты мне не снишься» (музыка В.Добрынина - слова М. Рябинина), «Урок сольфеджио», «Хочешь я стану дождиком», «Я иду тебе навстречу» и многих других.  

С 1978 по 1979 год работала в Росконцерте в ВИА "Коробейники".

С 1979 по 1989 год работала в ряде филармоний, как солистка - вокалистка эстрадного коллектива: в Орловской, Брянской, Кабардино-Балкарской и Калининской. 

С 1989  по 1991 год работала в ПТО "Современная опера" Музыкально-драматический театр "Юнона" под руководством композитора А. Рыбникова.

В 1992 году работала в Московском Творческом Объединении "Комикс", после чего ушла на пенсию.

В настоящее время занимается общественной и благотворительной деятельностью: выступает с сольными концертами в ТЦСО г.Москвы для пенсионеров.

Ссылки 
ВИА "Синяя птица" Музыканты ансамбля (версия от 12 апреля 2005)

Парад ансамблей - музыкант: Евгения Завьялова (ВИА "Синяя птица")

Страницы в социальных сетях 

 "Мой мир"
 Вконтакте

Родившиеся в Грозном
Музыканты ВИА «Синяя птица»